Hálčivec je české označení pro několik rodů roztočů z čeledi vlnovníci (Eriophyidae):
 Aceria – např. známý hálčivec topolový (Aceria populi)
 Aculops
 Anthocoptes – též „vlnovník“